Les Habilitats Socials segons - Vicente E. Caballo (1986) - són aquelles conductes que les persones emeten en situacions interpersonals per obtenir una resposta positiva dels altres. Aquestes conductes s'aprenen, es poden millorar mitjançant la pràctica: l'entrenament en habilitats socials millora la capacitat per a relacionar-se i comunicar-se amb els altres. Aquesta millora proporciona satisfacció i aquesta porta a un augment de la freqüència de les conductes interpersonals, que a la vegada serveix d'entrenament i s'acaba per mecanitzar les estratègies apreses convertint-les en hàbits de conducta consolidada. La falta d'habilitats socials, per contra, afecta negativament a l'autoestima, i genera ansietat, falta de confiança i inhibició social, la qual cosa forma un cercle tancat: menys pràctica → menys habilitat → menys satisfacció → menys pràctica...
Una conducta socialment hàbil és el mateix que l'assertivitat: és fer allò que es pensa sincerament i que es considera just però respectant els drets dels altres.
Hi ha dues formes de manca d'assertivitat: per excés (agressivitat) o per defecte (passivitat). L'objectiu de l'aprenentatge de les habilitats socials és aconseguir que les persones diguin el que pensen sense deixar de respectar als que pensen diferent, que no es facin els forts amb els dèbils, ni dèbils amb els forts sinó que mantinguin sempre una fortalesa serena davant la incoherència, la immadures i l'egoisme d'altres persones.

Una conducta socialment hàbil implica tres dimensions 
 Dimensió conductual –tipus d'habilitat
 La capacitat per dir no
 La capacitat de demanar favors
 La capacitat per expressar sentiments positius i negatius
 La capacitat d'iniciar, continuar i acabar converses.

 Dimensió personal –variables cognitives- 
 Competències –capacitat per transformar i emprar la informació de forma activa-: coneixement de la conducta apropiada, coneixement dels costums social, coneixement dels diferents senyals de resposta, capacitat per posar-se en el lloc de l'altre, capacitat per la resolució de problemes
 Estratègies de codificació i construcció personal –forma de percebre, pensar, interpretar i experimentar
 Expectatives-prediccions de l'individu sobre les conseqüències de la conducta-

 Dimensió contextual –situació ambiental-

Diferents maneres de treballar les habilitats socials 
 Instruccions 
 Reforços (possitius / negatius) 
 Modelatge 
 Assaig Conductual 
 Emotllament 
 Tasques per Casa 
 Rol Playing 
 Feed Back 
 Generalització

Objectius d'un programa d'habilitats socials 
 Augmentar l'autoestima
 Facilitar l'autoconeixement 
 Millorar les habilitats comunicatives 
 Incrementar l'autocontrol emocional 
 Ajudar a superar les situacions d'estrès 
 Evitar conductes agressives i passives 
 Contribuir a la pressa de decisions 
 Descobrir les capacitats creatives 
 Iniciar una correcta expressió emocional

Fases en l'aplicació d'un programa d'entrenament en habilitats socials 
 Entrenament en les habilitats socials bàsiques: Observar, escoltar, donar i rebre informació de com s'està produint el procés (contacte ocular, to, ..) 
 Entrenament en les respostes socials específiques: Fer i rebutjar peticions, fer i rebre compliments, rebre rebuig, iniciar i mantenir una conversa, fer i rebre crítiques, manifestar expressions positives, defensar el drets, convidar, demanar informació, finalitzar converses i expressar opinions.
 Entrenament en les habilitats d'autocontrol: Autoobservació, establir objectius realistes, autoreforçament adequat, concretar els objectius.

Bibliografia 
 Juan Vaello Orts, Las Habilidades sociales en el aula, 2005, Santillana Educación,S.L.

Psicologia